Суперкубок Англії з футболу 1996 — 74-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і  володар кубка Англії та віце-чемпіон Англії попереднього сезону. 11 серпня 1996 року на «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися чемпіон та володар кубка «Манчестер Юнайтед» та віце-чемпіон «Ньюкасл Юнайтед».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1996
1996 у футболі
Серпень 1996
1996 в англійському спорті